Eriocycla thomsonii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Charles Baron Clarke, och fick sitt nu gällande namn av H.Wolff. Eriocycla thomsonii ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
thomsonii